Baltard ist der Familienname folgender Personen:
 Louis-Pierre Baltard (1764–1846), französischer Architekt, Graveur und Maler
 Victor Baltard (1805–1874), französischer Architekt, Sohn von Louis-Pierre Baltard